El dominio colonial puede referirse de una :

 Forma genérica, al imperio colonial.
 Forma específica, a la colonia de poblamiento, una forma de colonización en la que la presencia de colonos es masiva, por oposición a las colonias de explotación, caracterizadas por la presencia masiva de población indígena.
 Dominio británico, una forma de pertenencia al imperio británico